Velvet Sky steht für:

 Velvet Sky (Fluggesellschaft), südafrikanische Fluggesellschaft
 Velvet Sky (Wrestlerin), geb. Jamie Szantyr (* 1981), US-amerikanische Wrestlerin